Дебора Каприольо () — итальянская актриса.

Биография 
Приобрела известность, снявшись в эротическом фильме Тинто Брасса «Паприка» (1991). Сыграв в ещё одном эротическом фильме «Подглядывая за Мариной» и комедии «Сен-Тропе, Сен-Тропе», Дебора снялась в драме «С закрытыми глазами» режиссёра Франчески Аркибуджи.

После роли в фильме «Римский отель» Дебора на некоторое время оставила кинематограф, посвятив себя театру и телевидению.

В 2007 году приняла участие в итальянской версии реалити-шоу Celebrity Survivor.

В 2010 году решила заняться политикой, вступив в партию Alliance of the Centre, где руководила направлением культуры.

Личная жизнь 
В 1987—1989 годах была замужем за актёром и режиссёром Клаусом Кински.

7 сентября 2008 года вышла замуж за актёра и режиссёра .

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 

Участники шоу «Survivor»